Nischmat (; dt. „Die Seele von allem Lebendigen segne Deinen Namen“) ist Teil des  jüdischen Morgengebets.

Beschreibung 
Es wird nach dem Lied am Schilfmeer (Schirat HaJam) während des Psuke desimra, aber vor dem Jischtabach am Schabbat und am Jom Tow gesungen. Es wird in manchen Traditionen auch während des Seders vorgetragen. Nischmat und Jischtabach werden in gewisser Weise als einheitliches langes Gebet angesehen, das werktags auf Jischtabach gekürzt wird, wenn es keine Zeit gibt, das gesamte Gebet vorzutragen. Die im Lied dargelegten Prinzipien stammen aus der Halacha.

Das Wort Nischmat (נִשְׁמַת) geht zurück auf neshama (נְשָׁמָה Seele), womit auf die Seele als Teil des Atems eines jeden Lebewesens angespielt wird.

Vermutlich bestand dieses Gebet von Anfang an. Der Talmud (Bavli P’sachim 118a) schreibt es Jochanan bar Nappacha zu. Danach sei dieses Gebet während des Seder nach dem Hallel vorzutragen. Das „Nischmat-Lied“ wurde Pflichtbestandteil der jüdischen Liturgie in der Zeit von Saadia Gaon. Es gibt aber auch Meinungen, dass es älter sei. Der Autor des Gebetes ist nicht bekannt. Einige Wissenschaftler haben angegeben, dass es von einem Mann namens Jitzchak (יִצְחָק, Isaak) verfasst worden sei, der mit einer Frau Riwka (רִבְקָה, Rebekka) verheiratet war. Die Grundlage für diese Vermutung lieferte das akrostiche Arrangement (Akrostichon) der Verse.

Einige Gelehrte meinen, dass der Name des Autors aufgrund des Arrangements der Verse innerhalb des Gebets Schimon (שמעון) gewesen sein könnte und erklärten, dass es möglicherweise Schimon ben Schetach gewesen sein könnte. Andere meinen, dass das Nischmat von Simon Petrus stammen könnte, dessen ursprünglicher Name auch Schimon (שמעון) lautete.

Text und Übersetzung

Einzelnachweise 

Gebet (Judentum)